La Mama Sara - en quechua, Mama Sara (Madre del Maíz) - era la madre del grano, la más importante de las conopas (representaciones religiosas) de los alimentos junto con las de la coca y la papa. A algunas plantas de maíz se las vestía como muñecas que representaban a Mama Sara.

Se la asociaba también con el sauce.

Diosas incaicas
Diosas de la agricultura
Diosas de los alimentos
Maíz en la cultura

en:Inca mythology#Deities